Труса (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Труса — місто у Швеції, у лені Седерманланд.